Оксид:

 Оксиды — класс химических соединений.
 «Оксид» — Новосибирский завод радиодеталей.